Niemcy:
 Nienhagen – dzielnica miasta Rostock
 Nienhagen – dzielnica miasta Schwanebeck
 Nienhagen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle
 Nienhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock